El término Munae son siglas y aluden, en esta enciclopedia:

al Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala;
al Museo Nacional de la Estampa de México.